Брекинридж () — англоязычная фамилия и топоним:
 Брекинридж, Джон (1760—1806) — американский политик, 5-й генеральный прокурор США с 1805 по 1806 год.
 Брекинридж, Джон Кэбелл (1821—1875) — американский политик, член Демократической партии, вице-президент США с 1857 по 1861 год.
 Брекинридж, Клифтон Роудс (1846—1932) — американский политик.
 Брекинридж — административно-территориальный округ в штате Кентукки, США.

См. также 
 Брекенридж